Éric Poelaert (né en 1963), auteur de bande dessinée belge, connu sous le nom de Baloo
 Joseph Poelaert (1748-1824), maître-maçon et important constructeur bruxellois, ses petits-fils :
 Joseph Poelaert (1817-1879), architecte belge
 Victor Poelaert (1820-1859), sculpteur belge
 Albert Poelaert (1859-1925), homme politique belge
 Alice Poelaert, romancière.